Tuschl ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Tuschl von Söldenau († 1376), Ritter von Söldenau
 Karl Tuschl (1858–1943), österreichischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter
 Thomas Tuschl (* 1. Juni 1966), deutscher Biochemiker und Molekularbiologe
 Schweiker I. Tuschl von Söldenau († 1347), Ritter von Söldenau

Tuschel bezeichnet:

Tuschl (Adelsgeschlecht), ausgestorbenes, niederbayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch

 Tuchel
 Tuschel